Jugendliebe – film del 1919 diretto da Hubert Moest
Jugendliebe – film del 1947 diretto da Eduard von Borsody